Valdeacederas pode se referir a:
 Valdeacederas (bairro de Madrid)
 Valdeacederas (Metro de Madrid)

Desambiguação